Стјепан Јурчевић је био југословенски глумац.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1950
!1960
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|6
|2
|8
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|6
|3
|9
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1956. || Опсада || /
|-
| 1956. || Не окрећи се сине || Ивичин Отац (као С Јуричевић)
|-
| 1957. || Није било узалуд || /
|-
| 1957. || Само људи || Врачић, примаријус
|-
| 1958. || Х-8 || Проф Никола Томашевић
|-
| 1959. || Три Ане || Рецепционер хотела „Истра” (као С Јурцевиц)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1965. || Лавиринт смрти ||
|-
| 1967. || Каја, убит ћу те! || /
|-
| 1969. || Суморна јесен (ТВ серија) || Комунаров отац
|}

Спољашње везе 
 

Југословенски глумци